Esistono due comuni francesi con questo nome

 Aigueperse – Rodano
 Aigueperse – Puy-de-Dôme